Филиппото — фамилия. Известные носители:
 Филиппото, Поль Доминик (1846—1923) — французский исторический живописец.
 Филиппото, Феликс-Эмманюэль-Анри (1815—1884) — французский исторический живописец.